Георгий Петрович Огородников (24 апреля (7 мая) 1901 года, д. Богданово, Томская губерния, Российская империя — 8 июля 1970, Москва, РСФСР) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Архангельского обкома ВКП(б) (1939—1945).

Биография 

Член РКП(б) с 1923 г. Добровольцем вступил в Красную Армию, участвовал в боях против Врангеля.

 1924—1928 гг. — на партийной работе в Украинской ССР,
 1938—1939 гг. — ответственный организатор ЦК ВКП(б),
 1939—1945 гг. — первый секретарь Архангельского областного комитета ВКП(б), являлся членом Военного Совета Архангельского военного округа, в 1942—1944 гг. — председатель Архангельского городского комитета обороны,
 1947—1948 гг. — представитель Совета по делам колхозов при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю.

Член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС (1939—1952).

Награды и звания 

В июне 1942 г. награждён орденом Красной Звезды «за образцовое выполнение заданий Правительства и военного командования и проявленное  при этом мужество».

Источники 

 Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957) пленума ЦК КПСС и другие документы, Москва, Международный фонд «Демократия», 2001
 Советская историческая энциклопедия, тт. 1 - 16, Москва, 1961 - 1976

Первые секретари Архангельского обкома КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)